Pauley ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce F. Pauley (* 1937), US-amerikanischer Historiker
 Eric Pauley (* 1970), US-amerikanischer Basketballspieler
 William H. Pauley III (1952–2021), US-amerikanischer Bundesrichter